Хома́ — в русском языке производное слово от имени собственного Фома, в Иране является популярным именем, также является названием ряда географических объектов и др.:

География 
Кения
  — округ.
 Хома — гора.
  — залив на озере Виктория. Город, расположенный на берегу этого залива, носит то же название — Хома-Бэй.

Прочие страны
 Хома — река в Чувашии, Россия.
  — деревня в провинции Лурестан, Иран.
 Хома-Хилс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Натрона (Вайоминг, США).

Искусство 
 Хо́ма — главный персонаж мультфильма «Приключения Хомы», хомяк.
 Хома́ Брут — главный персонаж повести Н. В. Гоголя «Вий».

Люди 
Фамилия
 Хома, Василий Васильевич (род. 1966) — украинский государственный деятель, председатель Сумской облгосадминистрации.
 Хома, Лев Данилович (в монашестве Иоанн; род. 1963) — архиерей Русской православной церкви, епископ Брестский и Кобринский.
 Хома́, Ярослав Богданович (род. 1974) — украинский футболист.

Имя
  (1940—1994) — иранская врач-педиатр.

Другое 
 Хо́ма — религиозная практика в индуизме, буддизме и джайнизме.
  — иранский футбольный клуб, базирующийся в Тегеране.

См. также 
 Хаома
 Хоума
 Хума
  () — метод и получаемый по нему показатель, используемый для количественной оценки инсулинорезистентности.

Примечания